KS Kolejarz Opole – były wielosekcyjny klub sportowy
 Kolejarz Opole (żużel) – była sekcja żużlowa KS Kolejarz Opole
 KŻ Kolejarz Opole – były klub żużlowy z Opola
 TS Kolejarz Opole – klub żużlowy z Opola